Lemer ist der Familienname folgender Personen:

 Pepi Lemer (* 1944), britische Jazzsängerin
 Pete Lemer (* 1942), britischer Jazz-Pianist und Keyboarder

Siehe auch:
 Lehmer